Антимониды кобальта — неорганические соединения металла кобальта и сурьмы,
серые кристаллы.

Литература 
 
 
 

кобальта
Соединения кобальта